

Паттон-Вілледж — місто, штат Техас
 Паттон-Вілледж — переписна місцевість, штат Каліфорнія